Футбо́льный клуб «Зи́бенс/Зе́мессардзе» () — бывший латвийский футбольный клуб.

История 
Футбольный клуб был основан в 1998 году и всё время представлял Даугавпилсский район.

Результаты выступлений

Достижения и рекорды 
 Победитель второй лиги 1998.
 Победитель первой лиги 2000.
 Четвертьфиналист Кубка Латвии 2001.
 8-е место в высшей лиге 2001.
 Дважды зарабатывал путёвку в высшую лигу: в 2000 и 2004 годах.

Главные тренеры 
  Геннадий Пашин (1998—2000)
  Владимир Винокуров (2001)
  Александр Опекунов (2001—2003)
  Эрик Григьян (2007—2008)

Известные игроки 

  Александр Власов
  Владимир Волков
  Юрий Жигаев
  Ивар Цауне

Примечания 

Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Спортивные клубы Даугавпилса
Спорт в Илуксте